Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bonaventure, un autre a été planifié :
 le Bonaventure, un navire de guerre construit en 1489 ;
 le Bonaventure, aussi connu comme Edward Bonaventure, un navire de guerre construit en 1551, détruit en 1556 ;
 le Bonaventure, aussi connu comme Elizabeth Bonaventure, un navire de 47 canons commandé en 1567 ;
 le Bonaventure, un navire de 32 canons lancé en 1621, perdu en 1653 ;
 le , un vaisseau de 42 canons précédemment nommé HMS President, renommé HMS Bonaventure en 1660, modernisé en 1666, reconstruit en 1711 comme un vaisseau de  rang de 50 canons renommé HMS Argyll en 1715, coule en 1748 ;
 le , un croiseur de la classe Astraea, lancé en 1882, détruit en 1920 ;
 le , un croiseur léger de la classe Dido, lancé en 1939, coulé en 1941 ;
 le , un sous-marin de la classe XE, lancé en 1942.

Bonaventure